Rhopalosilpha é um gênero monotípico de dermestídeo da tribo Marioutini, com distribuição no sudoeste asiático.

Espécies
 Rhopalosilpha wasmanni Arrow, 1929

 
Gêneros monotípicos de dermestídeos